Михаил Рурак:
 Рурак, Михаил Иванович (1951—2019) — украинский тренер;
 Рурак, Михаил Степанович (1925) — советский самбист.